Azeroth se poate referi la:

 o lume fictivă în care are loc romanul științifico-fantastic din 1979 Fires of Azeroth scris de C. J. Cherryh
 locul în care se desfășoară seria de jocuri video de fantezie Warcraft

Vezi și
 Astaroth  (alte variante Ashtaroth, Astarot, Asteroth) un demon numit după zeița canaanită Astartea.
 Hașerot sau Hațerot (loc de tabără) - cf. Bibliei, un popas al evreilor care au rătăcit prin pustie  (apare în Numeri 11:35; 33:17-18; Deuteronom 1:1)